Kanton Bonneval, kanton in Frankrijk
 Bonneval (Eure-et-Loir) in het gelijknamige kanton
 Bonneval (Haute-Loire)
 Bonneval (Savoie)
ook:
Bonneval-sur-Arc,  Savoie